SCD puede referirse a estos artículos:

 Sociedad Chilena del Derecho de Autor.
 Sociedad Civil y Democracia, partido político español.
 SCD-1, satélite brasileño.
 SCD-2, satélite brasileño.
 Sala SCD, álbum de la banda de rock chilena Congelador.